Dioxolan je označení pro dvě různé chemické sloučeniny:

 1,2-dioxolan
 1,3-dioxolan